Die Eerste Divisie 2022/23 oder auch Keuken Kampioen Divisie (nach der Marke Keuken Kampioen des Küchenherstellers De Mandemakers Groep) ist die 67. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie wurde am 5. August 2022 eröffnet und endet mit dem letzten Spieltag am 19. Mai 2023. Im Anschluss finden die Aufstiegs-Playoffs statt.

Modus 
Die 20 Mannschaften müssen in Hin- und Rückspielen gegeneinander antreten, so dass am Ende der Saison jede Mannschaft 38 Spiele vorzuweisen hat. Die Saison wird in vier Staffeln aufgeteilt, deren Leistungen in die Gesamttabelle übertragen wird.

Der Meister und der Zweitplatzierte steigt direkt in die Eredivisie auf. Wird eine der Zweitmannschaften von Eredivisie-Klubs Meister oder Zweiter, rückt der nächstplatzierte Klub nach. Die Mannschaft auf Platz 16 der Eredivisie und die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 8 der Eerste Divisie spielen im Anschluss an die reguläre Saison in den Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um den Aufstieg. Zweitmannschaften müssen ihre Plätze in den Play-offs abgeben. Ebenso entscheidet ein Staffelgewinn über die Vergabe des letzten Teilnahmeplatzes für die 1. Play-off-Runde. Der Gewinner der Play-offs trifft auf den 16. der Eredivisie, im Idealfall kann so eine weitere Mannschaft aus der Eerste Divisie aufsteigen. Die vier Reservemannschaften der Ehrendivisionäre Ajax, PSV, FC Utrecht und AZ sind nicht aufstiegsberechtigt und dürfen daher nicht an den Play-offs teilnehmen.

Abstieg von Zweitmannschaften 
Die folgenden Regelungen gelten bezüglich des Abstiegs von Zweitmannschaften aus der Eerste Divisie.
 Wenn keine der vier Zweitmannschaften am Saisonende schlechter als Rang 10 steht, so muss keine von ihnen in die Tweede Divisie abgestiegen.
 Belegt die schlechteste Zweitmannschaft einen Rang zwischen 11 und 18 und wird eine Zweitmannschaft Meister der Tweede Divisie 2022/23, absolvieren beide Teams eine aus Hin- und Rückspiel bestehende Relegation.
 Wenn die schlechteste Zweitmannschaft Vorletzter oder Letzter und eine Zweitmannschaft Meister oder Vizemeister der Tweede Divisie 2022/23 wird, steigt der Zweitligist ab und der Drittligist auf, ohne dass Relegationsspiele stattfinden.
 Wenn die schlechteste Zweitmannschaft einen Rang zwischen 11 und 20 belegt und keine Zweitmannschaft Meister oder Vizemeister der Tweede Divisie 2022/23 wird, hält der Zweitligist die Klasse.
 Die Zweitmannschaft eines Eredivisie-Klubs steigt automatisch in die Tweede Divisie ab, sollte die jeweilige erste Mannschaft aus der Eredivisie absteigen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Statistiken

Tabelle 
Hatten zwei oder mehr Mannschaften dieselbe Punktzahl, wurden folgende Kriterien zur Berechnung der Tabellenplatzierung zugrunde gelegt:
 Wenigste Verlustpunkte (oder in weniger Spielen dieselbe Punktzahl)
 Tordifferenz
 Anzahl der erzielten Tore

Staffel

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Die Sortierung der Liste erfolgt analog zur Liga.

Aufstieg/Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die acht bestplatzierten, aufstiegsberechtigten Mannschaften der Eerste Divisie spielen in drei Play-off-Runden um Aufstieg bzw. Relegation. Zweitmannschaften von Eredivisie-Vereinen können nicht in die Eredivisie aufsteigen und sind somit auch von den Play-offs ausgeschlossen. Staffelsieger der in vier Phasen ausgespielten Eerste Divisie sind für die Play-offs qualifiziert, unabhängig von ihrer Platzierung in der Gesamttabelle.

In der ersten Runde spielte der Dritte gegen den Achten, der Vierte gegen den Siebten sowie der Fünfte gegen den Sechsten. Die beiden Sieger aus den Partien 3./8. und 4./7. treffen in der nächsten Runde aufeinander, der Sieger aus der Partie 5./6. trifft in dieser hingegen auf den Sechzehnten der Eredivisie. Schließlich ermitteln dann zwei Teams in der dritten Runde den letzten Teilnehmer für die Eredivisie 2023/24.

Runde 1 

|}

Runde 2 

|}

Runde 3 

|}

Weblinks 
 Offizielle Website der Eerste Divisie
 Tabellen (Gesamt und Perioden) KNVB

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 2022/23